Příjmení Rejlek nese více různých osobností:

 Jakub Rejlek (* 1979) – český novinář a automobilový či rallyový závodník
 Josef Rejlek (1888–1958) – český překladatel z francouzštiny
 Vladimír Rejlek (* 1953) – český trumpetista